Zingales peut faire référence à:

Patronymie
 Francesco Zingales - général italien
 Giuseppe Zingales - physicien italien
 Leone Zingales - journaliste italien
 Luigi Zingales - économiste italien
 Matteo Zingales - compositeur australien